Это список ежегодной распространенности употребления каннабиса по странам (включая некоторые территории) в процентах от населения в возрасте 15–64 лет (если не указано иное). Показатель является «годовым коэффициентом распространенности», который представляет собой процентную долю молодежи и взрослого населения, употреблявшего каннабис хотя бы один раз в прошлом году исследования.

Таблица 
Основным источником информации является Всемирный доклад о наркотиках за 2011 год (WDR 2011), подготовленный Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; некоторые цифры взяты из Всемирного доклада о наркотиках за 2006 год (WDR 2006).

См. также 

 Незаконная торговля наркотиками
 Правовой статус каннабиса по странам
 Единая конвенция о наркотических средствах

Внешние ссылки 

 NSDUH : исследование федерального правительства США, показывающее региональные данные об употреблении каннабиса в каждом штате.

Примечания 

Списки стран